

Anno 
 754 o 754 a.C.

Codici 
 754 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yerkes Observatory, a Williams Bay, nella Contea di Walworth, del Wisconsin

Matematica 
 754 – numero